Pogonolycus är ett släkte av fiskar. Pogonolycus ingår i familjen tånglakefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tånglakefiskar
Pogonolycus